L’alphasyllabaire télougou ou télougou est un alphasyllabaire de la famille de la brahmi principalement utilisé pour écrire le télougou, une des langues dravidiennes du sud de l’Inde parlée notamment dans les états de l'Andhra Pradesh et du Telangana. Il est aussi utilisé pour écrire des textes en sanskrit et sert parfois à écrire le gondi. L'écriture s'effectue de gauche à droite.

Histoire 

L'alphabet télougou provient du Brahmi. Dans les alentours du delta de la Krishna, il devint un système d'écriture commun au télougou et au kannada au  Ce n'est qu'à la fin du  que l'alphasyllabaire kannada et l'alphasyllabaire télougou se sont séparés.

Consonnes

Liste 
Voici la liste des consonnes télougou classées selon l'ordre alphabétique :

Ci-dessus, les consonnes sont notées suivies de la voyelle . Pour noter une consonne seule, il faut ajouter la diacritique virama ్ (ex : క+్=క్).

Ligatures 
Avec l'alphasyllabaire télougou, il est possible d'écrire deux consonnes qui se suivent sous la forme d'un seul signe. La deuxième consonne s'appose en diacritique à la première. La phonotaxe fait que certains enchaînements ne sont jamais utilisés.

Trois consonnes successives 
Parfois, en télougou, trois consonnes se suivent : dans ce cas, la deuxième et la troisième s'apposent en diacritique à la première. Exemple :

Le caractère స్ట్రా (sṭrā) est composé comme ceci :

Voyelles 
Voici la liste des voyelles télougou classées selon l'ordre alphabétique (les voyelles obsolètes sont ) :

Il existe aussi des compléments vocaliques :

Ligatures 
Pour noter une consonne suivie d'une voyelle, il faut apposer la diacritique de la voyelle sur la consonne. Exemple :

Il est également possible d'apposer une voyelle après deux consonnes :

Nombres

Nombres entiers 
Le télougou possède des chiffres allant de 0 à 9 et un système d'écriture décimale positionnelle. De plus, les trois derniers chiffres sont regroupés ensemble, mais tous les autres sont regroupés par deux (voir numération indienne).

Voici donc un tableau qui indique l'écriture télougou de quelques nombres.

Fractions 

Utilisations alternatives :

 ౹, ౺, et ౻ sont aussi utilisés pour écrire toutes les fractions ayant pour numérateurs 1, 2 et 3 (respectivement) et pour dénominateur 4n (avec n impair).
 ౼, ౽, et ౾ sont aussi utilisés pour écrire toutes les fractions ayant pour numérateurs 1, 2 et 3 (respectivement) et pour dénominateur 4n (avec n pair).

Unicode

Braille 
Les textes écrits avec l'alphasyllabaire télougou peuvent aussi être écrits en braille.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Alphasyllabaire kannada
 Alphabet tamoul
 Alphabet malayalam
 Grantha

Liens externes 
 
 
 
 

Telougou